Снежа́на Алекса́ндровна Его́рова (род. 23 февраля 1972, Новая Каховка, Херсонская область) — украинская актриса и телеведущая. Ведущая шоу «Народная звезда».

Биография 
Снежана Егорова родилась 23 февраля 1972 года в Новой Каховке, Херсонская область. В 1989 году с золотой медалью окончила среднюю школу.

Окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого в 1993 году, класс В. И. Зимней. С 1992 по 2001 годы — актриса «Театра драмы и комедии на Левом берегу» (Киев).

В 2006 году участвовала в театральном проекте Алексея Лисовца «Нас поменяли телами», а также в TV-проекте «Танцы со звёздами» на украинском телевидении.

В октябре 2022 года стало известно, что Снежана Егорова была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Личная жизнь 
В 1992 году вышла замуж за режиссёра Семёна Егорова, от брака с которым воспитывает двух дочерей: Анастасию (1992) и Александру (1997); в 2006 году вышла замуж за актёра и музыканта Антона Мухарского, в браке с которым родила сына Андрея (2006) и дочь Арину (2010).

9 апреля 2012 года родила сына Ивана.

16 февраля 2015 года Антон Мухарский объявил о разводе со Снежаной Егоровой.

Творчество

Роли в кино 
 1991 — «Алфавит», главная роль
 2001 — «Бездельники», Настя
 2002 — «Телефон», Жанна
 2002 — «Завтра будет завтра», Евдокия
 2005 — «Подруга особого назначения», Лара
 2008 — «Не торопи любовь»

Работа на телевидении 
 Программа «Хмарочос» (), телеканал ICTV
 Программа «Завтрак с 1+1», телеканал «1+1»
 Шоу «Медовый месяц», телеканал «1+1»
 Программа «Подъём», «Новый канал»
 Программа «Мы всё про вас знаем» на «Интере»
 Ведущая шоу «Народная звезда», ТРК «Украина»
 Ведущая шоу «Герои и любовники», «Новый канал»
 Постоянная гостья шоу «Дорогая, мы убиваем детей» на «СТБ»

Книги 
 2015 — «Жизнь в моей голове»
 2019 — «Она. Почему швейцарские часы всегда показывают точное время»

Примечания 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого